Санта-Катали́на (Santa Catalina, «Святая Каталина») — географическое название:

 Санта-Каталина — остров в Тихом океане, административно относящийся к штату Калифорния.
 Санта-Каталина — остров в Гибралтарском проливе Средиземного моря.
 Санта-Каталина — остров в Калифорнийском заливе, Мексика.
 Санта-Каталина — город и муниципалитет в Колумбии.
 Санта-Каталина — населённый пункт в Уругвае.

См. также 
 Каталина